Thomas Wriothesley kan syfta på:

* Thomas Wriothesley (död 1534), engelsk heraldiker och genealog
 Thomas Wriothesley, 1:e earl av Southampton (1505–1550), engelsk lordkansler 
 Thomas Wriothesley, 4:e earl av Southampton (1607–1667), engelsk skattkammarlord